Oroville pode referir-se a:

Localidades 

 Oroville (Califórnia)
 Oroville (Washington)

Desambiguação
Desambiguações de topônimos